Испания участвовала в конкурсе 8 раз, но только 1 раз смогла пробиться в финал. Дебют страны состоялся в первом конкурсе 1988 года.

Испания является одной из антиуспешных стран на конкурсе молодых музыкантов «Евровидения». За всю историю конкурса она заработала одно серебряное место.

Участники 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация о конкурсе на сайте ЕВС

Евровидение (конкурс молодых музыкантов)
Музыка Испании